Тия, Тейе, Тэи () — древнеегипетское имя. По мнению Сирила Алдреда, краткая форма от имени Нефертари.

Известные носительницы имени:

 Тия — Великая супруга фараона Аменхотепа III, мать фараона-реформатора Эхнатона, возможная сестра Эйе (XVIII династия).
 Тэи — жена фараона Эйе (XVIII династия).
  — третья жена Сети II (XIX династия).
 Тия-Меренисет — жена Сетнахта, мать Рамсеса III (XX династия).
 Тия — жена Рамсеса III, которая вступила в гаремный заговор, чтобы возвести своего сына Пентаура на трон (XX династия).

Примечания

См. также 
 Тия (значения)
 Тейе
 Тиа
 Тиаа () — древнеегипетская царица, супруга фараона Аменхотепа II, мать Тутмоса IV.